Шауфельбергер () — швейцарско-немецкая фамилия.

Известные носители:
 Шауфельбергер, Леонард Леонардович (1839—1894) — петербургский архитектор швейцарского происхождения. 
 Шауфельбергер, Хайнц (1947—2020) — швейцарский шахматист.